Телстар:

 Телстар — американский искусственный спутник Земли, выведенный на орбиту 10 июля 1962.
 Телстар — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Велсен.

 см. также

 Telstar (значения)